Palazzo del ghiaccio – Bormio
 Palazzo del ghiaccio – La Spezia
 Palazzo del ghiaccio – San Pietroburgo
 Palazzo del ghiaccio Bol'šoj – Soči

Pagine correlate

 Stadio del ghiaccio (disambigua)